Gymnophallidae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Gymnophallidae i ordningen Strigeata, klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Neodermata, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Gymnophallidae 7 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Gymnophallidae